400 m stylem zmiennym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i finał miały miejsce 28 lipca.

Mistrzem świata po raz trzeci został Japończyk Daiya Seto, uzyskawszy czas 4:08,95. Srebrny medal wywalczył Amerykanin Jay Litherland (4:09,22). Brąz zdobył reprezentant Nowej Zelandii Lewis Clareburt, który czasem 4:12,07 poprawił rekord swojego kraju.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 28 lipca o 10:00 czasu lokalnego.

Finał 
Finał rozpoczął się 28 lipca o 21:01 czasu lokalnego.

Przypisy 

M